Het WTA-tennistoernooi van Adelaide (officieel Adelaide International) van 2020 vond plaats van maandag 13 tot en met zaterdag 18 januari 2020 in de Australische stad Adelaide. Het was de eerste editie van het vrouwentoernooi sinds 1988, onderdeel van het tennistoernooi van Adelaide 2020. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd Ashleigh Barty uit Australië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Oekraïense Dajana Jastremska in twee sets. Barty wist voor het eerst het toer­nooi van Adelaide op haar naam te schrij­ven. Het was haar achtste WTA-titel, de eerste van 2020. Zij won US$ 146.500 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen. De Nederlandse Kiki Bertens had zich oorspronkelijk wel voor dit toernooi ingeschreven – zij was als vijfde geplaatst, maar zij meldde zich kort voor aanvang van het toernooi af wegens problemen met haar achillespees.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Nicole Melichar en Xu Yifan won het toernooi. In de op vrijdag 17 januari gespeelde finale ver­sloegen zij het als derde geplaatste koppel Gabriela Dabrowski en Darija Jurak in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Melichar had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Chinese Xu tien.

De Nederlandse Demi Schuurs speelde samen met Květa Peschke uit Tsjechië – zij waren het tweede reeks­hoofd. Zij wonnen hun openingspartij, maar moesten voor de tweede ronde verstek laten gaan, wegens een beenblessure van Schuurs.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Adelaide 2020
Adelaide